Dolní mlýn může mít více významů:

mlýn
 Dolní mlýn (Český Dub) – okres Liberec
 Dolní mlýn (Horní Heřmanice) – okres Ústí nad Orlicí
 Dolní mlýn (Mítov) – okres Plzeň-jih
 Dolní mlýn (Olešná) – okres Pelhřimov
 Dolní mlýn (Telč) – okres Jihlava
 Dolní mlýn (Úštěk) – okres Litoměřice
 Dolní mlýn (Větrný Jeníkov) – okres Jihlava
 Dolní mlýn (Vysoké Mýto) – okres Ústí nad Orlicí

obec
 Dolní Mlýny (Podhoří) – Lipník nad Bečvou, okres Přerov

podobné
 Dolejší mlýn